Daniel Clark (1766-1813), politico statunitense
Daniel Allen Clark (n. 1985), attore statunitense
 Daniel Mark Clark (n. 1988), cestista britannico
 Danny Clark (n. 1951), ciclista australiano